Стрельба из лука на XXIV летних Олимпийских играх

Медалисты

Мужчины

Женщины

Страны

Результаты

Женщины

Личное первенство

Командное первенство

Мужчины

Личное первенство

Командное первенство

Навигация 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1988
Международные соревнования по стрельбе из лука в Республике Корея